Josep Soler (tenor) (Barcelona, 1904 - Montevideo, 1999), tenor
 Josep Soler (president), religiós i polític català, 95è President de la Generalitat de Catalunya
 Josep Soler i Biel (1873 - 1920) (Balaguer, 1873 – 1920), escolapi i publicista
 Josep Soler i Cartró, fundador el 1886 del periòdic local “L'Eco de Sitges”
 Josep Soler i Diffent (Terrassa, 1864 – 1935), pintor naïf
 Josep Soler i Miquel (Les Borges Blanques, 1861 – Barcelona, 1897), periodista i crític literari
 Josep Soler i Oliveras (Manresa, 1808 – Barcelona, 1840), pintor, autor d'un retaule del monestir de Santa Clara de Manresa
 Josep Soler i Palet (Terrassa, 1859 – Barcelona, 1921), historiador i advocat català
 Josep Soler i Sardà (Vilafranca del Penedès, 1935 - Barcelona, 2022), compositor i assagista català
 Josep Soler i Ventura (Granollers, 1872 – Barcelona, 1946), violoncel·lista i professor de violoncel
 Josep Soler i Vidal (Barcelona, 1908 – Gavà, 1999), polític i historiador
 Josep Soler (President del FC Barcelona)
 Josep Soler i Guàrdia (Santa Coloma de Queralt, S. XVII – Igualada, 1737), mestre de capella, organista i músic